Karel II van Orléans (Saint-Germain-en-Laye, 22 januari 1522 — Forest-Montiers, 9 september 1545) was van 1531 tot aan zijn dood hertog van Angoulême, van 1536 tot aan zijn dood hertog van Orléans en van 1544 tot 1545 hertog van Bourbon. Hij behoorde tot het Huis Valois.

Levensloop 
Karel II was de derde zoon van koning Frans I van Frankrijk uit diens huwelijk met Claude van Frankrijk, dochter van koning Lodewijk XII van Frankrijk. Na de dood van Louise van Savoye, zijn grootmoeder langs vaderszijde, kreeg hij in 1531 de titel van hertog van Angoulême. In 1536 overleed zijn oudste broer Frans, waarna zijn oudere broer Hendrik dauphin van Frankrijk werd en Karel Hendriks positie als hertog van Orléans overnam. In 1540 werd hem de titel van graaf van Clermont verleend, vier jaar later gevolgd door die van hertog van Bourbon. In zijn jeugd raakte hij besmet met de pokken, waardoor hij aan een oog blind werd.

In 1542 kwam het opnieuw tot oorlog tussen zijn vader Frans I en keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk. Ook Karel en zijn broer Hendrik vochten mee: Karel veroverde Luxemburg en snelde vervolgens naar Perpignan, uit vrees dat hij de overgave van de door Hendrik belegerde stad zou missen. Niet lang daarna ging Luxemburg verloren, maar het hertogdom zou nog verschillende keren heroverd worden tijdens de oorlog.

Op 10 september 1544 sloten Frans I en Karel V het Verdrag van Crépy. Een van de voorwaarden van het verdrag was dat Karel II moest huwen met een familielid van Karel V. Hij had de keuze uit twee vrouwen: Maria van Spanje, een dochter van Karel V, en Anna van Oostenrijk, een dochter van Karels broer Ferdinand van Oostenrijk. Karel II koos Anna van Oostenrijk als bruid en hun huwelijk zou in september 1545 plaatsvinden. Door het onverwachte overlijden van Karel zou het huwelijk echter nooit doorgaan en werd het Verdrag van Crépy ongedaan gemaakt.

In de herfst van 1545 was Karel samen met zijn broer Hendrik onderweg naar Boulogne, dat belegerd werd. Op 6 september gingen de broers voorbij een cluster huizen, die "wegens de pest (of een andere infectieziekte)" waren verzegeld. Karel was ervan overtuigd dat hem niets kon overkomen en ging met zijn broer toch een van de huizen binnen. Later op de avond, na een diner met zijn vader en broer, vertoonde hij plots ernstige ziektesymptomen. Zijn toestand ging razendsnel achteruit en op 9 september 1545 overleed hij op 23-jarige leeftijd. Karel II werd bijgezet in de kathedraal van Saint-Denis. Zijn domeinen vielen na zijn dood terug aan de Franse troon.

Hertog van Orléans
Hertog van Angoulême
Hertog van Bourbon
Huis Valois
Orleans, K